Drachenblut steht für:

 Drachenblut (Harz), Baumharz als Heilmittel, Firnis und Naturfarbstoff
 Drachenblut (Album), Musikalbum der deutschen Dark-Metal-Gruppe Mystic Circle (1998)
 Körperflüssigkeit von Fabelwesen, siehe Drache (Mythologie)
 Der fremde Freund, als westdeutscher Titel der Novelle von Christoph Hein (1982)